Santovenia puede referirse a:
 Santovenia (León), localidad del municipio de Soto y Amío, provincia de León, España.
 Santovenia (Segovia), localidad del municipio de Santa María la Real de Nieva, provincia de Segovia, España.
 Santovenia (Zamora), localidad y municipio de la provincia de Zamora, España.
 Santovenia de la Valdoncina, localidad y municipio de la provincia de León, España.
 Santovenia de Oca, localidad del municipio de Arlanzón, provincia de Burgos, España.
 Santovenia del Monte, localidad del municipio de Valdefresno, provincia de León, España.
 Santovenia de Pisuerga, localidad y municipio de la provincia de Valladolid, España.